Викто́рия Уи́кс (; род 18 апреля 1959, , Уилтшир, Англия, Великобритания) — английская актриса и певица. Наиболее известна ролями Сары Лаутер из фильма «» (1986), Салли Смедли из телесериала «» (1990—1998), директора колледжа из телесериала «Молокососы» (2007—2009) и другими.

Личная жизнь 
В 1984—2004 года Виктория была замужем за Питером Уильямсом. В этом браке Уикс родила дочь — Мэделейн Роуз Уильямс (род.1985).

Избранная фильмография

Ссылки 
 

Родившиеся в 1959 году
Актрисы телевидения Великобритании